Il terrore è uno stato di paura incontrollabile per un pericolo imminente ma non necessariamente reale. 
 Per il disturbo del sonno, si veda terrore notturno.

Politica 
 Regime del Terrore o Il Terrore (e poi Grande Terrore) – periodo o fase storica della Rivoluzione francese che ebbe inizio nel 1793
Terrore bianco – espressione che indica i massacri commessi da estremisti monarchici francesi nel 1795, nel 1799 e nel 1815. Indica anche i massacri compiuti dalle truppe dell'Armata Bianca durante la guerra civile russa. Indica, inoltre, anche i massacri commessi dalle truppe nazionaliste durante la guerra civile spagnola 
 Terrore rosso – espressione che indica le campagne di terrore politico durante la Rivoluzione russa
 Terrore staliniano – espressione che indica la campagna di terrore in Unione Sovietica della seconda metà degli anni trenta, correlata alle Grandi purghe
 Terrore rosso – campagna politica in Etiopia nel 1977-1978
 Equilibrio del terrore – espressione correlata alla corsa agli armamenti atomici, condotta da Stati Uniti ed Unione Sovietica durante la Guerra Fredda
 Guerra al Terrore – campagna militare internazionale contro le organizzazioni terroristiche internazionali condotta dagli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, con l'appoggio delle nazioni aderenti al Patto Atlantico e di altri paesi, dal 2001

Letteratura 
Terrore – serie di racconti horror-fantastici per ragazzi
Terrore (The Terror) – romanzo scritto da Edgar Wallace nel 1935
Terrore – romanzo di Danila Comastri Montanari del 2008

Geografia 
Terroir – concetto molto vasto che riassume tutti i criteri che contribuiscono alla tipicità di un vino

Pagine correlate
Terror

Altri progetti